A questo termine corrispondono le seguenti voci:
 Hadar (astronomia):  stella di Centauro
Hadar (Nebraska): comune  degli Stati Uniti d'America